Зимбабве принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) во второй раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 3 женщины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1984
Страны на летних Олимпийских играх 1984 года